„Мерцедес-Бенц SLC-класа“ (Mercedes-Benz SLC-Klasse), продаван до 2016 година под името „Мерцедес-Бенц SLK-класа“ (Mercedes-Benz SLK-Klasse), е модел спортни автомобили (сегмент S) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан от 1996 до 2020 година в три последователни поколения.

Създаден е като компактен вариант на роудстъра „Мерцедес-Бенц SL-класа“, като SLK е съкращение на „sportlich, leicht und kurz“ („спортен, лек и къс“). Името на модела е заменено с SLC, за да се покаже съответствието му в гамата на спортните автомобили с модела седани „Мерцедес-Бенц C-класа“.

„SLK-класа“ е един от първите модерни кабриолети със сгъваем твърд поглед, последвал „Мицубиши 3000GT Спайдър“ и предшестваш „Пежо 206cc“, „Лексус SC“, „Понтиак G6“ и „Крайслер Себринг“. Сгъваемият покрив на „SLK-класата“ за пръв път е показан в концептуалния автомобил „SLK II“ през 1994 година на Парижкия автосалон.

Източници 

SLC-класа
Спортни автомобили